Międzychód – miasto w województwie wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Międzychód 
 Międzychód – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Zalewo 
 Międzychód – wieś w województwie wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Dolsk
 Międzychód – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim
 Międzychód – dawna gromada
 Międzychód – stacja kolejowa w Międzychodzie, w województwie wielkopolskim

Zobacz też 
 Nadleśnictwo Międzychód, Międzychód Letnisko, Dekanat międzychodzki, Powiat międzychodzki